Ива́н Зу́ев:
 Зуев, Иван Васильевич (1907—1942) — советский военный деятель. Депутат Верховного Совета УССР первого созыва (1938—1942). 
 Зуев, Иван Дмитриевич (1912—1943) — Герой Советского Союза.
 Зуев, Иван Ефимович (1906—1977) — доктор философских наук, профессор.
 Зуев, Иван Никитович (1918—1990) — работник сельского хозяйства СССР, председателем колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Зуев, Иван Петрович (1879 — после 1919) — полковник, командующий Оренбургским 21-м казачьим полком (1918—1919).
 Зуев, Иван Фадеевич (1908—1977) — Герой Советского Союза.